

Населені пункти та їхні частини
 Вежбно — гміна в Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Вежбно — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вежбно — село в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Вежбно — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Вежбно — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Вежбно — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Вежбно — село в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Вежбно — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Вежбно — село в гміні Варніце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Вежбно — частина міста Александрув-Лодзький в Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Вежбно — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки